Świnica (słow. Svinica) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Svinica – rzeka na Słowacji, dopływ Bebravy